Куп европских шампиона у рагбију 2004/05. из спонзорских разлога познат и као "Хајникен куп" 2004/05. (службени назив: -{2004–05 Heineken Cup}-) је било 10. издање овог најелитнијег клупског рагби такмичења Старог континента.

Учествовало је 24 рагби клубова из Европе, који су били подељени у 6 група. На крају је у финалу Тулуз победио Стад Франс у Единбургу на стадиону "Марифилд" пред више од 50 000 гледалаца и тако по трећи пут освојио титулу клупског првака Европе у рагбију.

Учесници 
 Калвизиано 
 Бенетон Тревизо (рагби јунион) 
 Стад Франс 
 Тулуз (рагби јунион) 
 Биариц Олимпик 
 Олимпик Кастр 
 Бургоин 
 Перпињан 
 Лестер тајгерси 
 Бат (рагби јунион) 
 Воспс 
 Нортхемптон Сеинтс 
 Глостер (рагби јунион) 
 Харлеквинс 
 Њукасл Фалконс 
 Манстер рагби 
 Ленстер рагби 
 Алстер рагби 
 Единбург рагби 
 Глазгов вориорси 
 Њупорт Гвент Дрегонс 
 Њет-Свонси Оспрејс 
 Кардиф Блуз 
 Љанели скарлетси

Групна фаза 
24 екипе подељене су биле у 6 група и играло се двокружно. 4 бода се добијало за победу и 2 бода за нерешено, а у завршницу такмичења пролазиле су првопласиране екипе и 2 најбоље другопласиране. Један бонус бод се добијао за 4 или више постигнутих есеја на једној утакмици и један бонус бод за пораз мањи од 8 поена разлике. Групна фаза се играла од 23. октобра 2004, до 16. јануара 2005.

Група 1

Лестер - Калвизиано 37-6

Воспс - Биариц 25-12

Калвизиано - Воспс 22-31

Биариц - Лестер 23-8

Биариц - Калвизиано 41-10

Воспс - Лестер 31-37

Калвизиано - Биариц 17-48

Лестер - Воспс 35-27

Лестер - Биариц 17-21

Воспс - Калвизиано 45-14

Биариц - Воспс 18-15

Калвизиано - Лестер 10-62

Група 2

Бат - Бургоин 22-12

Бенетон - Ленстер 9-25

Бургоин - Бенетон 0-34

Ленстер - Бат 30-11

Бенетон - Бат 29-23

Ленстер - Бургоин 92-17

Бургоин - Ленстер 23-26

Бат - Бенетон 47-7

Бат - Ленстер 23-27

Бенетон - Бургоин 40-29

Ленстер - Бенетон 57-17

Бургоин - Бат 17-23

Група 3

Љанели - Тулуз 6-9

Глазгов - Нортхемптон 9-13

Тулуз - Глазгов 43-17

Нортхемптон - Љанели 25-3

Нортхемптон - Тулуз 23-21

Глазгов - Љанели 26-29

Тулуз - Нортхемптон 25-12

Љанели - Глазгов 38-22

Глазгов - Тулуз 10-30

Љанели - Нортхемптон 20-22

Нортхемптон - Глазгов 33-23

Тулуз - Љанели 53-36

Група 4

Манстер - Харлеквинс 15-9

Кастр - Оспрејс 38-17

Харлеквинс - Кастр 23-23

Оспрејс - Манстер 18-20

Кастр - Манстер 19-12

Оспрејс - Харлеквинс 24-7

Харлеквинс - Оспрејс 19-46

Манстер - Кастр 36-8

Кастр - Харлеквинс 58-13

Манстер - Оспрејс 20-10

Харлеквинс - Манстер 10-18

Оспрејс - Кастр 20-11

Група 5

Перпињан - Единбург 23-0

Дрегонс - Њукасл 6-10

Единбург - Единбург 13-17

Њукасл - Перпињан 19-14

Дрегонс - Перпињан 27-14

Њукасл - Единбург 34-24

Единбург - Њукасл 10-13

Перпињан - Дрегонс 32-9

Дрегонс - Единбург 48-5

Перпињан - Њукасл 33-12

Единбург - Перпињан 40-17

Њукасл - Дрегонс 25-17
 

Група 6

Алстер - Кардиф 21-16

Стад Франс - Глостер 39-31

Кардиф - Стад Франс 15-38

Глостер - Алстер 55-13

Стад Франс - Алстер 30-10

Глостер - Кардиф 23-19

Алстер - Стад Франс 18-10

Кардиф - Глостер 16-23

Алстер - Глостер 14-12

Стад Франс - Кардиф 35-16

Кардиф - Алстер 16-12

Глостер - Стад Франс 0-27

Завршница такмичења 

У нокаут фазу прошла су 3 француска тима, 3 енглеска тима и 2 ирска тима. Нортхемптон и Лестер су прошли у четвртфинале као најбоље другопласиране екипе. У полуфинале су прошла сва 3 француска клуба и 1 енглески клуб. У великом финалу у Шкотској, Стад Франс је поражен од Тулуза после продужетака 12-18, а ниједна екипа није постигла есеј..

Четвртфинале

Тулуз - Нортхемптон 37-9

Стад Франс - Њукасл 48-8

Ленстер - Лестер 13-29

Биариц - Манстер 19-10

Полуфинале

Стад Франс - Биариц 20-17

Лестер - Тулуз 19-27

Финале

Стад Франс - Тулуз 12-18

Референце 

Сезоне купа европских шампиона у рагбију
Рагби у 2004.
Рагби у 2005.